Väninnor kan syfta på:

Film 
 Väninnor (1936) – en sovjetisk film från 1936 med originaltiteln Podrugi
 Väninnor (1943) – en amerikansk film från 1943 med originaltiteln Old Acquaintance 
 Väninnor (1978) – en amerikansk film från 1978 med originaltiteln Girlfriends
 Väninnor (1997) – en dansk film från 1997 med originaltiteln Hjerteflimmer
 Väninnor (1996) – en svensk film från 1996

Pjäser 
 Väninnor (pjäs) – en svensk pjäs av Emilie Lundberg från 1886

Se även 
 Vänskap